Espinheiro pode dizer respeito a:

Espinheiro - freguesia de Alcanena - Portugal
Espinheiro - bairro do Recife - Brasil
Senegalia polyphylla - árvore com nome comum espinheiro no Amazonas e Bahia.
 Lycium europaeum

Desambiguação